Чемпионат Португалии по футболу 1997—1998 является 64-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 17-й раз в своей истории стал «Порту».

В чемпионате участвовало 18 клубов, было сыграно 306 матчей и забито 770 голов (в среднем 2,52 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 «Брага» квалифицировалась в Кубок обладателей кубков как финалист Кубка Португалии 1997—1998.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Futebol Portugues em Numeros

1997/1998
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1997 году
Спорт в Португалии в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998